Strenz ist:
 Strenz, Ortsteil der Gemeinde Lüssow im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Neu Strenz, Ortsteil der Stadt Güstrow im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

Strenz ist der Familienname folgender Personen:
 Karin Strenz (1967–2021), deutsche Politikerin (CDU)